Webers ist der Familienname von:
 Detlef Webers (* 1949), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 Webers Peaks, Gebirgsgruppe im Ellsworthland, Antarktika